Oakfield (Iowa)
 Oakfield (Maine)
 Oakfield (town, New York)
 Oakfield (village, New York)
 Oakfield (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis